Libbertz ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Libbertz (1882–1960), deutscher Bankmanager und Funktionär
 Jessica Libbertz (* 1974), deutsche Moderatorin
 Roman Libbertz (* 1977), deutscher Dichter, Schriftsteller und Maler